Questa è la Cronologia completa delle partite ufficiali della Nazionale di calcio dell'Estonia dal 1920 a oggi.

Partite dal 1922 al 1940

Partite dal 1992 ad oggi

Voci correlate 
 Nazionale di calcio dell'Estonia

Collegamenti esterni 
  Incontri ufficiali della Estonia su EU-Football

Nazionali di calcio dell'Estonia
Estonia